Holice può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca 
 Holice, città del distretto di Pardubice, nell'omonima regione
 Holice, frazione della città di Olomouc

Slovacchia 
 Holice, comune del distretto di Dunajská Streda, nella regione di Trnava